Константин Бабенко:
 Бабенко, Константин Иванович (1919—1987) — советский математик и механик, педагог, член-корреспондент АН СССР.
 Бабенко, Константин Кондратьевич (1912—?) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.